Понятовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Понятовка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Понятовка — станция на железнодорожной линии Рославль - Кричев (ныне подъездной путь необщего пользования станции Рославль-I) в Смоленской области.

Украина 
 Понятовка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Понятовка — село в Белозерском районе Херсонской области.